Älven – ett vattendrag, se älv
 Älven – ett övernaturligt manligt vattenväsen, se Näcken